Lars Hedström kan avse:

 Lars Hedström (1919–2004), jurist och diplomat.
 Lars Hedström (född 1953), brandingenjör och ämbetsman.